Кетеван () — грузинське жіноче ім'я, похідне від імені Катаюн (Katāyoun), персонажа в перській міфології. Іноді його використовують як грузинську форму Катерини, але з точки зору їх етимології ці два імена не пов'язані між собою, оскільки Катерина походить з грецької мови, а Кетеван — з перської. До зменшувальних від Ketevan належать Като, Кеті, Кета, Кето, Кето та Кетіно, причому Кеті популярна серед англомовного населення, ймовірно, через її вимову та написання, подібну до Кеті, а Като та Кето, популярні серед грузинів у Росії . Це ім*я було загальновживаним серед грузинських царських осіб та батонішвілі.

Форми 

 Ketevan (грузинська)
 Kéthévane, Kethevan, Kethevane, Khétévane (французька)
 Ketewan (німецька)
 Кетеван (українська)

Люди

Вчені 

 Кетеван Ломтатідзе (1911—2007), грузинський кавказолог

Мистецтво та розваги 

 Кетеван «Кеті» Хітірі (1982 р.н.), грузинська актриса
 Кетеван Магалашвілі (1894—1973), грузинський художник
 Кетеван «Каті» Мелуа (1984 р.н.), грузинсько-британська співчка і автор пісень
 Кетеван «Кеті» Топурія (1986 р.н.), грузинська співачка

Легка атлетика та змагання 

 Елізабет Стоун (уроджена Кетеван Хурцідзе; 1990 р. Н.), Американська плавчинка грузинського походження та призер Паралімпійських ігор
 Кетеван Арахамія-Грант (нар. 1968), грузинський гросмейстер грузинського походження
 Кетеван «Кето» Лосаберідзе (1949 р.н.), радянська лучниця з грузинського походження, призер Олімпійських ігор

Політика 

 Кетеван Ціхелашвілі (нар. 1978), грузинський політик

Царі і дворяни 

 Мучениця Кетеван (бл. 1560—1624), член Дому Мухрані та дружина царя Давида І Кахетійського
 Кетеван з Кахетії (1648—1719), член династії Багратіоні та дружина царя Імеретії Баграта IV та царя Імеретії Архіла
 Кетеван з Кахетії (ф. 1737), член династії Багратіоні і дружина Аділь- Шаха з Персії
 Кетеван Грузинська (1764—1840), член династії Багратіоні і дружина принца Іоанна Мухранського
 Кетеван Андронікашвілі (1754—1782), член родини Андронікашвілі та дружина царя Картлі та Кахетії Георга XII
 Хетеван Багратіон де Мухрані (нар. 1954), французький член дому Мухрані та грузинський дипломат
 Кетеван «Кето» Мікеладзе (1905—1965), член родини Мікеладзе та модельєр
 Кетеван Пхеїдзе (пом. 1744), член роду Мхеїдзе та дружина царя Картлі та Кахетії Іраклія II
 Кетеван Орбеліані (пом. 1750), член Дому Орбеліані

Інші фігури 

 Кетеван «Като» Сванідзе (1885—1907), дружина Йосипа Сталіна

Інше застосування 

 Ketevan, альбом Кеті Мелуа, випущений у 2013 році
 Кетеван Барателі, персонаж «Покаяння»